Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але не захищала титул. оскільки завершила спортивну кар'єру 1 листопада 2007 року.

Дінара Сафіна виграла свій перший титул за сезон, у фіналі перемігши Світлану Кузнецову з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

2008
Toray Pan Pacific Open, одиночний розряд